8-й чемпионат СССР по шахматам проходил 	с 16 августа по 9 сентября 1933 года в Ленинграде.

Турнирная таблица

Ссылки 
Сергей Воронков - «Зеркало для наркома» (на ChessPro.ru)
8rd USSR Championship, Leningrad 1933

Чемпионаты СССР по шахматам
1933 год в шахматах
Август 1933 года
Сентябрь 1933 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1933 году
1933 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1933 году